Большо́й Сила́н — топонимы в Пожарском районе Приморского края России. Существовали до 1972 года, до компании по переименованию географических объектов на Дальнем Востоке.

 Большой Силан — прежнее название реки Большая Сахалинка, притока Бикина.
 Большой Силан — прежнее название села Нагорное.